Rudolf Steiner (24 de janeiro de 1907 - 1994) foi um futebolista romeno que competiu na Copa do Mundo FIFA de 1930.ref></ref>

Futebolistas da Roménia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1930